Le terme Route 189 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 189, en Allemagne
 Route régionale 189, en Finlande
 , dans plusieurs pays